Арберешский диалект () — диалект албанского языка, который является родным для арберешей, албанцев Италии.

Общая характеристика 
Арберешский диалект является частью тоскского диалекта албанского языка (напоминает в целом говор, характерный для центральной части Юга Албании) и имеет такие же отклонения от литературной нормы, как и арнаутский диалект. Является родным для албанцев Южной Италии, заимствовал достаточно многое из средневекового албанского языка доосманских времён и из греческого языка (лексика и произношение), а также сохранил то, что утеряно в современном тоскском диалекте. Так, в нём сохранились определённые слоговые начальные согласные кластеры, которые были упрощены в стандартном албанском языке (в арберешском «язык» — gluhë, в стандартном албанском — gjuhë).

До 1990 года арберешский диалект в Албании назывался именно албанским языком, а его носители смутно понимали связь своего говора с албанским. До 1980-х годов он был исключительно разговорным, письменная форма его использовалась только в итало-албанской грекокатолической церкви, а стандартным албанским арбереши почти не владели. В 1990-е годы большое количество носителей албанского языка переехало в Италию, и к этим «новым албанцам» арбереши испытывали двойственные чувства. В настоящее время предпринимаются усилия по спасению арберешского диалекта, его культурного и языкового наследия: он преподаётся в итальянских школах, на нём пишет книги и учебники поэт . Некоторыми учёными выделяется ещё один диалект — диалект Ваккариццо, на котором говорят в деревне Ваккариццо-Альбанезе.

Особенности

Фонология

Гласные 
 Буква Ë даёт либо звук [ə], либо [ʊ̜]. Слово Arbëresh произносится как [ɑɾbəˈɾɛʃ] или как [ɑɾbʊ̜ˈɾɛʃ] в зависимости от диалекта
 В арберешском диалекте нет гласной [y], но есть [i]. Так, слово ty ('ты') становится ti, а hyni ('войти') становится hini.

Согласные 
 Буквы GJ и Q дают палатализированные звуки [ɡʲ] и [kʲ] в арберешском (в стандартном албанском, соответственно, это [ɟ] и [c]). Так, слово gjith ('всё') произносится как [ɡʲiθ] в арберешском (в стандартном — [ɟiθ]), qiell ('небо') — как [kʲiɛx] (в стандартном — [ciɛɫ]), shqip ('албанец') — как [ʃkʲɪp].
 Согласные буквосочетания gl и kl сохранились в некоторых словах арберешского диалекта (в стандартном албанском они превратились в gj и q). Так, в арберешском пишется glet вместо gjet ('он похож на…'), klumësht вместо qumësht ('молоко') и klisha вместо kisha ('церковь').
 Буква H даёт звук [x] как в греческом χαρά ([xaˈra], 'радость'). Слово ha ('кушать') произносится как [xɑ], а не как [hɑ]. Также там присутствует палатализация [xʲ], что приводит к произношению слова hjedh ('кидать') как [xʲɛθ]. Буквосочетание HJ встречается редко.
 Буквы LL и G дают звук [ɣ] как в греческом γάλα ([ˈɣala], 'молоко'). Большая часть слов с таким написанием имеет итальянские, сицилийские корни, хотя есть и исконно албанские слова. Букву G часто заменяют GH на письме.

Исконно албанские слова

Заимствованные из сицилийского диалекта

Оглушение согласных 
В отличие от стандартного албанского, у арберешского диалекта старая система оглушения. Оглушаются в конце слова или перед другим согласным согласные b, d, g, gj, x, xh, dh, ll, v, z, zh.

Примеры:
 b > p: thelb ('гвоздика') — thelp
 d > t: vend ('место') — vent
 dh > th: zgledh ('читать') — zgleth
 g > k: lig ('плохой') — lik
 gj > q: zogj ('девушки') — zoq
 j > hj: vaj ('масло') — vahj
 ll > h: uthull ('уксус') — uthuh
 x > c: ndanx ('около') — ndanc
 z > s: loz ('танец') — los
 zh > sh: gozhda ('штырь') — goshda

Ударение 
Ударение в арберешском диалекте падает на предпоследний слог, как в итальянском.

Морфология 
1-е лицо единственного числа изъявительного наклонения для глагола характерно окончанием nj (в стандартном албанском j). «Я живу» будет в арберешском rrónj, в стандартном албанском — rroj.

Заимствования

Греческие 
Лексика арберешского диалекта пополнялась греческими словами, которые либо были утеряны в стандартном албанском, либо закрепились благодаря византийскому влиянию. Примеры:
 haristís  ('благодарить'), от греческого εὐχαριστῶ  ('спасибо'). В арнаутском — fharistisem.
 parkalés  ('пожалуйста'), от греческого παρακαλώ  ('пожалуйста').
 hórë  ('деревня'), от греческого χωρα ('земля, деревня').
 amáhj  ('война'), от греческого μάχη  ('битва').

Сицилийские 
В арберешском диалекте есть много заимствований из южных диалектов итальянского, вошедших в повседневную речь арберешей и сохранивших своё значение. Примеры:
 rritrenjët ('туалеты'), в сицилийский диалект попало из французского, но не сохранилось там.
 rritëratë ('фотография'), от итальянского ritratto ('картина').
 ghranët ('деньги'), от сицилийского granni; используется иногда сицилийцами. Пришло на замену арберешскому слову haromë неизвестного происхождения.
 qaca ('площадь'), от сицилийского chiazza; не путать со стандартным sheshi, которое в арберешском означает 'плато'.

Грамматика

Глаголы

Неалбанского происхождения 
Примеры:
 pincar ('думать'), в оригинале mendonj-mbanj mend или mëndinj; от сицилийского 'pinzari'. Некоторые правила спряжения перешли в арберешский диалект.
Спряжение в настоящем времени
 U pincar = Я думаю
 Ti pincar = Ты думаешь
 Ai/Ajo pincar = Он/она думает
 Na pincarjëm = Мы думаем
 Ata/Ato pincarjën = Они думают
 Ju pincarni = Вы думаете (мн.ч.)

Спряжение в прошедшем времени
 U pincarta = Я думал
 Ti pincarte = Ты думал
 Ai/Ajo pincarti = Он думал / она думала
 Na pircartëm = Мы думали
 Ata/Ato pincartën = Они думали
 Ju pincartët = Вы думали (мн.ч.)

Личные местоимения

Склонения

Отличия в речи от стандартного албанского 
{|class=wikitable
|-
!Арберешский диалект!!Стандартный албанский!!Перевод
|-
|Vjen më rarë или vjen më thënë||do të thotë или do me thënë || Это означает
|-
|Bëjëm të shkonj или mënd e më shkosh||më le të kaloj|| Пусти меня
|-
|Shkòmë musturën||më jep piperin||Передай мне перец
|-
|Zotërote/Strote ë një «zot»?||Zotëri, jeni prift?|| Господин, вы священник?
|-
|E ghrish zotërisë satë për një pasijatë||ju ftoj për një shëtitje || Приглашаю тебя на прогулку
|-
|Zglith mirë||lexo mirë|| Читай хорошо
|-
|Qëroi isht burinë i lig||moti është shumë keq|| Погода очень плохая
|-
|U rri Sëndastinë||jetoj në Sëndastinë|| Я живу в Санта-Кристине
|-
|Ka bëjëm të ngrënit||do ta gatuajmë ushqimin || Мы приготовим еду
|-
|U ka' jecur njera qacës||unë kam ecur deri sheshit|| Я прошёл до площади
|-
|Ghajdhuri isht ghrishur ndë horën||gomari është ftuar në katund|| В нашу деревню пригласили осла
|-
|Jam e vete/m’e vete ngulem/flë||unë do të fle|| Я иду спать
|-
|Lyp (lip) ndjesë se zgarrarta shumë||më fal se gabova shumë|| Мне жаль, что я наделал много ошибок
|-
|Ajo isht time shoqe||ajo është gruaja ime|| Она моя жена
|-
|Flit t’arbrisht||fol shqip|| Говори по-албански!
|-
|Jim shoq isht e ngulet||shoku im është duke fjetur|| Мой муж спит
|-
|Më përqen rritëratën tënë||më pëlqen fotografia jonë|| Мне нравится наша фотография
|-
|Mortatë или motrëmëmë||hallë или tezë|| Тётя
|-
|Lalë или vovi||xhaxha или Lalë|| Дядя или старший брат
|-
|Lalëbukri|| || Дядя по браку
|-
|Vova||motra e madhe|| Старшая сестра
|-
|Tata||babai или Tata|| Отец
|-
|Mëmë||nëna или mamaja|| Мать
|-
|Midhe'''/ Mëdhema ||edhe|| Также
|-
|Lluai||vëllai|| Брат
|-
|Ndrëngova или Kapirta ||Kuptova|| Понял
|-
|Sprasmja||Fundi|| Конец
|-
|Fundi/Bythi||Bythi|| Ягодицы
|-
|Jotëm përherë të thëshjë të mos hash nga tajuri çë ngë ka' klënë pastruam!||Jot ëmë përherë/gjithmonë të thoshte të mos hash nga pjata që nuk është pastruar|| Тебе мама всегда говорила: не ешь с грязных тарелок!
|-
|Kemi besë se ai ngë i ftes||besojmë se ai nuk ka faj|| Мы верим, что он невиновен
|}

 Примечания 

 Литература 
 Babiniotis, Georgios (1985): Συνοπτική Ιστορία της ελληνικής γλώσσας με εισαγωγή στην ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία. ["A concise history of the Greek language, with an introduction to historical-comparative linguistics] Athens: Ellinika Grammata.
 Babiniotis, Georgios (1998), Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας [«Dictionary of Modern Greek»]. Athens: Kentro Lexikologias.
 Breu, Walter (1990): «Sprachliche Minderheiten in Italien und Griechenland.» [«Linguistic minorities in Italy and Greece»]. In: B. Spillner (ed.), Interkulturelle Kommunikation. Frankfurt: Lang. 169—170.
 GHM (=Greek Helsinki Monitor) (1995): «Report: The Arvanites». Online report
 Hammarström, Harald (2005): Review of Ethnologue: Languages of the World, 15th Edition. LINGUIST List 16.2637 (5 Sept 2005). Online article  Vol. II. Livadia: Exandas, 1999 PDF.
 Η Καινή Διαθήκη στα Αρβανίτικα: Διάτα ε Ρε ['The New Testament in Arvanitika']. Athens: Ekdoseis Gerou. No date.
 Kloss, Heinz (1967): «Abstand-languages and Ausbau-languages». Anthropological linguistics 9.
 Salminen, Tapani (1993—1999): Unesco Red Book on Endangered Languages: Europe. .
 Strauss, Dietrich (1978): «Scots is not alone: Further comparative considerations». Actes du 2e Colloque de Language et de Litterature Ecossaises, Strasbourg 1978. 80-97.
 Thomason, Sarah G. (2001): Language contact: An introduction. Washington: Georgetown University Press. Online chapter
 Trudgill, Peter (2004): «Glocalisation [sic] and the Ausbau sociolinguistics of modern Europe». In: A. Duszak, U. Okulska (eds.), Speaking from the margin: Global English from a European perspective. Frankfurt: Peter Lang. Online article

Языки Италии
Албанский язык